Адриатическая лига 2015/2016 — 15-ое по счёту первенство, в котором принимали участие 14 команд из Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Чемпионом лиги в 2 раз стал клуб Црвена звезда.

Участники

Турнирная таблица

Результаты игр

Плей-офф

Награды 
 MVP регулярного сезона Миро Билан (Цедевита)
 MVP Финала Стефан Йович (Црвена звезда)

См. также 
 МЖРБЛ в сезоне 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 sportnet.hr, ABA liga 2015./16., raspored i rezultati

Лига ABA
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе